T70 steht für:
 Canon T70, eine Spiegelreflexkamera von Canon, siehe Canon-T-Serie#T70
 Lola T70, einen britischen Rennwagen von 1965
 Venucia T70, einen SUV des Automobilherstellers Venucia
 Yema T70, einen SUV des Automobilherstellers Yema
 Westinghouse T70, ein US-amerikanisches Flugzeugtriebwerk

T-70 bezeichnet:
 T-70, einen sowjetischen Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg
 T-70 (Traktor), einen Kettentraktor aus dem zunächst sowjetischen und später moldawischen Kischinjowski Traktorny Sawod

T70